Róna Péter (1931–1989) állami díjas villamosmérnök
Róna Péter (1940) Balázs Béla-díjas filmrendező
Róna Péter (1942) közgazdász, jogász, üzletember